Tomáš Frolo (né le  à Považská Bystrica en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de Slovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il commence sa carrière dans l'équipe junior de sa ville natale en 1995. En 1999, il va connaître l'Extraliga slovaque en jouant deux matchs avec le hKm Zvolen.

Il quitte par la suite son pays pour rejoindre la République tchèque et le championnat élite des moins de 20 ans. Il joue alors sous le maillot du HC Vsetín.

Au cours des saisons qui vont suivre, il va jouer pour un grand nombre d'équipe de République tchèque aussi bien en championnat Élite qu'en division inférieure. En 2004-05, il est, avec 162 minutes de pénalité, le joueur le plus puni de la saison de l'Extraliga tchèque.

En , il signe avec le club HC České Budějovice.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1995-1996 || HK 95 Povazska Bystrica || Extraliga Sl. Jr. || 9 || 1 || 0 || 1 || 22 || || || || || 
|-
|1996-1997 || HK 95 Povazska Bystrica || Extraliga Sl. Jr. || 51 || 1 || 3 || 4 || 187 || || || || || 
|-
|1997-1998 || HK 95 Povazska Bystrica || Extraliga Sl. Jr. || 38 || 8 || 9 || 17 || 158 || || || || || 
|-
|1998-1999 || HC Martimex ZTS Martin || Extraliga Sl. Jr. || 42 || 2 || 5 || 7 || 179 || || || || || 
|-
|1999-2000 || hKm Zvolen || Extraliga Sl. Jr. || 41 || 2 || 8 || 10 || 142 || || || || || 
|-
|1999-2000 || hKm Zvolen || Extraliga Sl. || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
|1999-2000 || hKm Zvolen B || 1.liga Sl. || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
|2000-2001 || HC Vsetín || Extraliga Tch. Jr. || 47 || 1 || 9 || 10 || 164 || 9 || 0 || 0 || 0 || 48
|-
|2001-2002 || HC Vsetín || Extraliga Tch. Jr. || 34 || 3 || 12 || 15 || 148 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|rowspan="2"| 2001-2002 || HC Vsetín || Extraliga Tch. || 6 || 0 || 0 || 0 || 16 || || || || || 
|-
|HC Sumperk || 1.liga Tch. || 12 || 0 || 0 || 0 || 28 || || || || || 
|-
|2002-2003 || HC Vsetín || Extraliga Tch. Jr. || 4 || 0 || 1 || 1 || 10 || || || || || 
|-
|rowspan="2"| 2002-2003 || HC Vsetín || Extraliga Tch. || 49 || 3 || 3 || 6 || 95 || 4 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
|HC Kladno || 1.liga Tch. || || || || || || 5 || 0 || 0 || 0 || 27
|-
|rowspan="4"| 2003-2004 || HC Vsetín || Extraliga Tch. || 44 || 1 || 0 || 1 || 133 || || || || || 
|-
|HC Prostejov || 1.liga Tch. || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || || 
|-
|HC Slezan Opava || 1.liga Tch. || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
|HC Sareza Ostrava || 2.liga Tch. || || || || || || 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|rowspan="2"| 2004-2005 || HC Vsetín || Extraliga Tch. || 51 || 3 || 1 || 4 || 162 || || || || || 
|-
|TJ Nový Jicín || 2.liga Tch. || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|rowspan="2"|2005-2006 || HC Oceláři Třinec || Extraliga Tch. || 29 || 1 || 3 || 4 || 83 || 2 || 0 || 0 || 0 || 33
|-
|HC Prostejov || 1.liga Tch. || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
|2006-2007 || HC Oceláři Třinec || Extraliga Tch. || 51 || 2 || 5 || 7 || 116 || 9 || 0 || 0 || 0 || 57
|-
|2007-2008 || HC České Budějovice || Extraliga Tch. || 45 || 1 || 1 || 2 || 64 || 12 || 1 || 1 || 2 || 18
|-
|2008-2009 || HC České Budějovice || Extraliga Tch. || 42|| 2|| 8|| 10|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || BK Mladá Boleslav || Extraliga Tch. || 48|| 0|| 7|| 7|| 113|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2010-2011 || HC Plzeň 1929 || Extraliga Tch. || 43|| 1|| 1|| 2|| 72|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|Orli Znojmo || 1.liga Tch.|| 4|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || HC Plzeň 1929 || Extraliga Tch. || 14|| 0|| 1|| 1|| 30|| 12|| 0|| 0|| 0|| 44
|-
|rowspan="2"|2012-2013 || HC Plzeň 1929 || Extraliga Tch. || 33|| 0|| 2|| 2|| 69|| 12|| 0|| 0|| 0|| 24
|-
| IHC Pisek || 1.liga Tch.|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HC Plzeň 1929 || Extraliga Tch. || 30|| 1|| 2|| 3|| 40|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4 
|-
|2014-2015 || Saryarka Karaganda || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2014-2015 || HC Banská Bystrica || Extraliga Slo. || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || HC Litvínov || Extraliga Tch.|| 20||1 || 2||3 || 78|| 1|| 0||0 ||0 ||0
|-
|2015-2016 || HC Litvínov || Extraliga Tch.||49 || 4 || 2 || 6 || 84 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || HC Litvínov || Qualif. Extraliga tch. || - || - || - || - || - || 8 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|rowspan="2"|2016-2017 || HC Litvínov || Extraliga Tch.||6|| 0 || 1 || 1 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|  HC Most  || 1.liga Tch. || 9 || 0 || 0 || 0 || 14 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|rowspan="3"|2017-2018 || HC Vsetín || 1.liga Tch. || 50 || 4 || 16 || 20 || 172 || 4 || 0 || 0 || 0 || 22
|-
|  HC Litvínov || Extraliga Tch. || - || - || - || - || - || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|  HC Litvínov || Qualif. Extraliga tch. || - || - || - || - || - || 12 || 0 || 1 || 1 || 41
|-
|2018-2019 || HC Vsetín || 1.liga Tch. || 39|| 3 || 11 || 14 || 114 || 12 || 0 || 1 || 1 || 22

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie lors du championnat du monde moins de 18 ans de 2000. En six matchs, il totalise 14 minutes de pénalités. L'équipe finit alors à la cinquième place.

Références

Naissance en janvier 1982
Joueur slovaque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Kladno
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Slezan Opava
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du Saryarka Karaganda
Naissance à Považská Bystrica
Naissance en Tchécoslovaquie